Gerard Pesman (1906-2000), Amerikaans ingenieur 
Gerard Pesman (1925-2003), Amerikaans bestuurder en ingenieur

Zie ook
Gerhardus Pesman (1905-1995), Nederlands bestuurder en ingenieur